Sinc puede referirse a los siguientes artículos en la Wikipedia en español:

Función sinc, una función matemática;
Sinc, la sigla del Servicio de Información y Noticias Científicas, una agencia española de noticias.